Aubrey est à l'origine un prénom anglais à la fois masculin et féminin.

Le prénom masculin est issu de l'ancien prénom français , Aubery qui est le même que la forme savante  (cf. allemand Alberich). Il est issu du germanique continental Alberik, combinaison des éléments ALF signifiant « elfe, être surnaturel » (cf. vieux haut allemand alb, alp) et RIK signifiant « puissant, éminent, riche ».

Le prénom féminin est issu du prénom français Aubrée, également d'origine germanique continentale Alberad, Albereda, Alberada. 

Aubrey est aussi un nom de famille du Cotentin.

Prénom 
 Aubrey ou Aubrée de Buonalbergo (1033-1122), première femme de Robert Guiscard.
 Aubrey de Grey, scientifique anglais.
 Aubrey Drake Graham, dit Drake, rappeur-compositeur, chanteur et acteur canadien.
 Aubrey Lyles (1883-1932), parolier, scénariste de théâtre avec Flournoy E. Mille sous le nom "Miller and Lyles".
 Aubrey Morris, acteur britannique.
 Aubrey Morgan O'Day, chanteuse américaine anciennement du groupe Danity Kane aujourd'hui en solo.
 Aubrey Thomas de Vere (1814-1902), poète irlandais.
 Aubrey Adams, actrice pornographique américaine.
 Aubrey Plaza, actrice américaine.

Patronyme 
 James Thomas Aubrey (1918-1994), homme d'affaires américain.
 Jimmy Aubrey (1887-1983), acteur, réalisateur et monteur britannique.
 John Aubrey (1626-1697), écrivain anglais.
 James Aubrey (1947-2010), acteur anglais.

Toponyme 
 Aubrey, ville américaine du Texas
 Aubrey, ville américaine de l'Arkansas
 Aubrey, ville américaine du Wisconsin

Télévision 
 Aubrey est le  de la  de la série X-Files.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom